Чуку Моду (; род. 19 июня 1990 года, Чизик) — британский актёр.

Биография 
Чукума Моду родился 19 июня 1990 года в Чизике, Лондон, Англия. Отец имеет нигерийско-немецкое происхождение, мать — англо-ирландское.

В 2012 году поступил в Ричмондскую драматическую школу и с тех пор начал свою актёрскую карьеру.

Получил известность благодаря ролям в сериалах «Игра престолов», «Хороший доктор», «100» и фильме «Капитан Марвел».

Фильмография

Примечания

Ссылки